Lahbabi ist der Familienname folgender Personen:

 Aziz Lahbabi (* 1991), marokkanischer Langstreckenläufer
 Mohammed Aziz Lahbabi (1922–1993), marokkanischer Philosoph und Schriftsteller